Бобик:
 Распространенная собачья кличка, часто используемая как прозвище любой бездомной или дворовой собаки.
 Обиходное название небольших вседорожных автомобилей советского производства, в первую очередь УАЗ-469, иногда также ГАЗ-67Б и других моделей УАЗ. Широко применялись в армии и правоохранительных органах («армейский бобик», «милицейский бобик»).
 В русской мебели эпохи классицизма — небольшой столик, столешница которого имела округлую, вогнутую с одной стороны форму, напоминающую боб.
 В артиллерии — разговорное название 76-миллиметровой пушки.

См. также 
 Бобики

Примечания